Konsztantyin Valerjevics Rugyenko (oroszul: Константин Валерьевич Руденко; Uszt-Kamenogorszk, 1981. július 23.) orosz profi jégkorongozó. Jelenleg a Lokomotyiv Jaroszlavl (KHL) csatára.

Statisztikák

Források
Adatlapja a KHL honlapján (oroszul)
 http://eliteprospects.com/player.php?player=21045

Orosz jégkorongozók
A Lokomotyiv Jaroszlavl játékosai
1981-ben született személyek
Élő személyek